Toledói egyházmegye (Brazília)
Toledói egyházmegye (USA)
Toledói főegyházmegye - Spanyolország